

Astronomia 
7277 Klass – asteroide

Cinema 
Klass – film del 2007 diretto da Ilmar Raag

Persone 
Alisha Klass – attrice pornografica statunitense
David Klass – sceneggiatore statunitense
Edward Klass – pallanuotista statunitense
Eugene Klass – attore statunitense
Günter Klass – pilota automobilistico tedesco
Myleene Klass – cantante, conduttrice, modella e attrice britannica
Philip Klass – autore di fantascienza britannico naturalizzato statunitense
Philip Julian Klass – giornalista e saggista statunitense

Pagine correlate 
Class
Classe

Altri progetti